Lienbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Lienbacher (* 1978), österreichischer Ringer

 Josef Lienbacher (1941–2011), österreichischer Politiker (ÖVP), Kammerrat der Arbeiterkammer Salzburg
 Jakob Matthias Lienbacher (1807–1884) andere Schreibweise: Matthäus, österreichischer Pastoraltheologe und Domdechant, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Matthäus Lienbacher (1807–1884), deutscher Theologe und Politiker
 Nikolaus Lienbacher (1809–1872), österreichischer Priester
 Ulrike Lienbacher (* 1963), österreichische Künstlerin